Tymister ist der Familienname von:

 Hans Josef Tymister (1937–2017), deutscher Pädagoge und Linguist
 Markus Tymister (* 1965), deutscher Theologe